Eclipse (album Amorphisa), album finskog heavy metal sastava Amorphis
 Eclipse (album Yngwiea Malmsteena), album švedskog glazbenika i gitarista Yngwieja Malmsteena
 Eclipse (softver)